PBZ Zagreb Indoors 2006 — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в хорватском городе Загреб, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии. Турнир в 2006 году был возобновлен и проводился впервые с 1998 года.

Соревнования прошли с 30 января по 6 февраля. Приз открывал европейскую зальную серию турниров.

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Иван Любичич обыграл  Штефана Коубека со счётом 6-3, 6-4.
 Любичич выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Коубек сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Ярослав Левинский /  Михал Мертиняк обыграли  Давиде Сангвинетти /  Андреаса Сеппи со счётом 7-6(7), 6-1.
 Левинский выиграл 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мертиняк выиграл 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 PBZ Zagreb Indoors

 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Январь 2006 года
Февраль 2006 года
2006